Carlos Ribeiro (geólogo) (1813–1882), oficial do Exército Português, geólogo e arqueólogo
 Carlos Ribeiro (jurista) (1877–1942), jurista, jornalista, político e escritor brasileiro
 Carlos Ribeiro Diniz (1919–2002), médico, bioquímico, pesquisador e professor universitário brasileiro
 Carlos Ribeiro (radialista) (1950–), radialista, locutor e apresentador de televisão português
 Carlos Ribeiro (escritor) (1958–), jornalista, professor e escritor brasileiro